Skowrońska ist der Familienname folgender Personen:
 Krystyna Skowrońska (* 1954), polnische Politikerin
 Katarzyna Skowrońska (* 1983), polnische Volleyballspielerin
 Elżbieta Katolik (geb. Skowrońska; 1949–1983), polnische Mittelstreckenläuferin